Dasypogon može označavati:
 Dasypogon (Animalia) Meigen, 1803, rod kukaca iz porodice Asilidae
 Dasypogon (Plantae) R. Br., biljni rod iz porodice Dasypogonaceae